Zawietnyj - wieś w Rosji (Kraj Krasnodarski)
 „Zawietnyj” - rosyjski niszczyciel z okresu I wojny światowej